Площа Вашингтона може означати:

Література 
  — роман американського письменника Генрі Джеймса 1880 року.

Кінематограф 
  :  — американська романтична драма 1997 року режисерки Аґнешки Голланд із акторами Дженніфер Джейсон Лі, Альбертом Фінні, Беном Чапліном і Меггі Сміт.
 - :  — американський музично-комедійний серіал 1956—1957 років, з участю американського актора і танцюриста Рея Болгера, що транслювався на телеканалі NBC.

Топоніміка 
  — громадський парк у кварталі Гринвіч-Вілледж на заході Нижнього Мангеттена, в Нью-Йорку.
  — парк у місті Чикаго, штат Іллінойс.
 Площа Вашингтона — парк у місті Філадельфія, штат Пенсильванія.

Інше 
  — студентська газета Нью-Йоркського університету.